Бланчард Рајан () је америчка глумица, рођена 12. јануара 1967. године у Бостону (САД).

Филмографија 

|-
| 2006. || || -{Beerfest}- || - Krista Krundle ||
|-
| 2003. || || -{Open Water}- || - Susan
 Bun-Bun (2003) - Mother 2
|-
| 2001. || || -{Exceed}- || - Commercial Mom ||
|-
| 2001. || || -{My Sister's Wedding}- || - Diana Dytwicz ||
|-
| 2001. || || -{Super Troopers}- || - Casino La Fantastique Sally ||
|-
| 1999. || || -{Big Helium Dog}- || -Beautiful Dancer ||
|-
| 1998. || || -{Remembering Sex}-'' || - Brill ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1967.
Америчке глумице
Добитници награде Сатурн